Media5 corporation () — квебекская компания, работающая в сфере интернет-телефонии. Более известна в Квебеке под названием своей торговой марки, под которой она оказывает свои услуги связи — Mediatrix.

Местопребывание её руководства находится в Монреале, а технический центр — в Шербруке.

Ссылки 
 Официальный сайт

Квебекские предприятия
Телекоммуникационные предприятия